Тани — фамилия. Известные носители:
 Тани, Дэниел Мичио (род. 1961) — американский астронавт.
 Тани, Марцеллин Тайдзи (род. 1953) — католический прелат, епископ Сайтамы.
 Тани, Наоми (род. 1948) — японская актриса.
 Тани, Рёко (род. 1975) — японская дзюдоистка.
 Тани, Синъитиро (род. 1968) — японский футболист.
 Тани, Хисао (1882—1947) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны.

Другое 
 Тани — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.

См. также 
 ат-Тани
 прозвище парагвайского футболиста Эстанислао Струве (род. 1968)